Trilobodrilus är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Adolf Remane 1925. Enligt Catalogue of Life ingår Trilobodrilus i familjen Dinophilidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Dorvilleidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Trilobodrilus